BHM peut faire référence à :
  ;
 brigade de haute montagne.